Palo santo, como nombre común, puede referirse a los siguientes árboles tropicales y de climas templados:

 Acer monspessulanum.
 Amelanchier ovalis.
 Bulnesia sarmientoi.
 Bursera graveolens.
 Ceiba pentandra, también conocido como árbol capoc, árbol de la seda, capoquero o sumaúma.
 Dasyphyllum diacanthoides, también conocido como trevo.
 Diospyros kaki, también conocido como caqui.
 Diospyros lotus, también conocido como árbol de San Andrés, canomay o loto del Japón.
 Diphysa suberosa.
 Eriodendron occidentale, también conocido como miraguano o pochote.
 Fouquieria formosa, también conocida como rosalillo o tlapacón.
 Todas las especies del género Guaiacum, también conocidas como guayacanes.
 Porlieria higrometrica, también conocida como turucasa.
 Rhamnus alaternus.
 Weinmannia trichosperma, también conocido como tenío.

Asimismo, en música, puede hacer referencia a:

 Palosanto, el séptimo álbum de estudio en solitario del cantante español Enrique Bunbury.
 Palo Santo, álbum del grupo estadounidense Shearwater.
 Palo Santo, álbum del trío británico de música electrónica .
 Palo Santo, grupo de música católica.

Además, puede referirse a:
 Palo Santo (Argentina).